Corona-Pass bezeichnet
 einen Impfausweis während der COVID-19-Pandemie
 einen Immunitätsausweis während der COVID-19-Pandemie.